Godzilla, King of the Monsters!, een Japans-Amerikaanse film uit 1956
 Godzilla: King of the Monsters in 3D, een ongeproduceerd filmproject uit 1983
 Godzilla: King of the Monsters (2019), een Amerikaanse film uit 2019

Zie ook
 Godzilla (doorverwijspagina)